Elitserien 2003/04 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 2003/04, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 2003/04, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 2003/04